Aaron Teitelbaum – rabbino statunitense
 Chananya Yom Tov Lipa Teitelbaum – rabbino ungherese
 Chaim Tzvi Teitelbaum – rabbino ungherese
 Joel Teitelbaum –  rabbino, mistico e filosofo ungherese
 Moshe Teitelbaum – rabbino ungherese
 Moshe Teitalbaum – rabbino ungherese
 Richard Teitelbaum – compositore statunitense
 Ruth Teitelbaum – programmatrice statunitense
 Zalman Teitelbaum – rabbino statunitense

Pagine correlate 
 Teitelboim